Murena bzw. Muréna ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Murena (1713–1764), italienischer Architekt
 Héctor Murena (1923–1975), argentinischer Schriftsteller
 Tony Muréna (1915–1971), italienisch-französischer Musiker und Komponist

Murena ist das Cognomen folgender Personen:
 Aulus Terentius Varro Murena († 24 v. Chr.), römischer General und Politiker

Murena steht für:
 Murena (Comicserie), Comicserie von Jean Dufaux und Philippe Delaby
 Murena, Smartphone, siehe /e/OS #Geschichte
 Murena Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Talbot-Matra Murena, Sportcoupé von Matra